Beaumont-Pied-de-Bœuf kan syfta på:

 Beaumont-Pied-de-Bœuf, Mayenne, fransk kommun i departementet Mayenne
 Beaumont-Pied-de-Bœuf, Sarthe, fransk kommun i departementet Sarthe